В этом перечне приводятся архитектурные проекты американского архитектора китайского происхождения Йо Минг Пея (1917—2019), известного творческим сочетанием модернистской архитектуры с элементами природы и открытыми пространствами. За свою архитектурную карьеру, длившуюся шесть десятилетий, он поучаствовал в разработке более 200 проектов.

Примечания

Ссылки 
 Список проектов Йо Минг Пея с Pei Cobb Freed & Partners

Литература 
 

Списки:Архитектура